Мінамі-Макі (Ґумма)
Мінамі-Макі (Наґано)

Див. також 
Мінамі